Władysław Cyga (ur. 1875) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, doktor prawa, adwokat, członek „Sokoła”, odznaczony Medalem Niepodległości
 Władysław Cyga (1893–1942) – major sanitarny Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Niepodległości

Przypisy